Règle des trois secondes peut faire référence à :

Règle des cinq secondes, une croyance populaire concernant la nourriture,
, une règle du basket-ball.